«Волжский автостроитель», «ВА» — городская газета города Тольятти, (АВТОВАЗ) созданная 1969 году, с 2017 года в составе (Лада медиа).

История 
Газета была основана и издавалась Волжским автомобильным заводом, являясь его печатным органом. Первый номер вазовской многотиражки вышел 9 августа 1969 года, она стала вторым изданием наряду с газетой «За коммунизм» выпускаемой Тольяттинским горисполкомом.

С самого начала издание ориентировалось на полный спектр задач, стоящих перед всем коллективом автозавода, и включалось в их решение наравне с другими подразделениями.

Газета «Волжский автостроитель», вела заводскую хронику, освещала новости главного конвейера, перспективы технического развития, задачи службы качества, профсоюзную жизнь - тематика корпоративного издания охватывала все заводские подразделения, а также поставщиков, дилеров, других партнеров АВТОВАЗа. Являлась информационным рупором для заводчан и жителей Автозаводского района города построенного «Волжским автомобильным заводом». Наряду с материалами о заводе и его людях, на страницах газеты освещались значимые события в жизни автомобильной столицы России, городские новости дополняли информацию о становлении и совершенствовании производства, об обеспечении качества выпускаемых автомобилей LADA.

Изначально редакция и типография заводской многотиражки располагалась на улице Победы 28, потом переехало на территорию завода в здание Управления лабораторно-исследовательскими работами (УЛИР-ВАЗа) Южное шоссе, 36 там же расположилась типография позднее переименованная в ООО «Двор печатный АВТОВАЗ».

Первые годы «Волжский автостроитель» выпускался в четыре черно-белых полосы форматом А4, тиражом — 3 тысячи экземпляров, периодичностью — 2 раза в неделю. С последующие годы тираж вырос до 13 тысяч экземпляров с периодичностью 5 раз в неделю, вырос формат до A3, объёмом от 4 до 8 полос, двухцветная, по праздникам и юбилеям - полноцветная. 30 января 2003г. вышел шеститысячный номер газеты

На АвтоВАЗе и его дочерних организациях газета распространялась бесплатно, для жителей города газета предлагалось в киосках Роспечать а также предлагалось оформить подписку.

На 2013 год тираж 13000 экз, газета вошла в многопрофильный вазовский медиохолдинг ООО «ЛАДА МЕДИА» — объединяющий в себе кабельное телевидение ВАЗ ТВ, радио «Голос Тольятти» и интернет.

29 декабря 2015 года вышел последний номер газеты «Волжский автостроитель» — последние два года газетой руководила Татьяна Клугман, под её руководством был изменён формат и логотип газеты, делались пробные выпуски на глянце.

На основании ст. 19.1 Федеральный Закон N 2124-1 «О средствах массовой информации» (ред. от 03.07.2016) запретил юридическим лицам с иностранным участием осуществлять деятельность в области СМИ. АВТОВАЗ, принадлежащий альянсу Renault Nissan отказался от содержания газеты, 80 % медиа холдинга «Лада медиа» проданы областному государственному ТРК Губерния, которое также отказалось от содержания издания.

В ноябре 2017 года газета вновь восстановлена и зарегистрирована в составе медиа холдинга ООО «Лада медиа» под руководством Ирины Денисовой. Тираж 6000 экз. на февраль 2018 г.

Главные редакторы 
 Букатов Борис Михайлович (1971—1997)
 Осмолкин Михаил Николаевич (1997—2002)
 Присяжнюк Константин Григорьевич (2002—2014) 
 Клугман Татьяна Николаевна (2014—2015)

Примечания 

Газеты Самарской области
Средства массовой информации Тольятти
Газеты СССР
АвтоВАЗ